hrabstwo Hutchinson (ang. Hutchinson County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Hutchinson (ang. Hutchinson County) w USA, w stanie Teksas